Попугаев — русская фамилия; имеет женскую форму Попугаева.

Известные носители 
 Попугаев, Алексей Григорьевич (1924—1943) — Гвардии младший сержат, Герой Советского Союза.
 Попугаев, Андрей Александрович (род. 1965) — советский и российский хоккеист, хоккейный менеджер.
 Попугаев, Василий Васильевич (1778 или 1779 — около 1816) — русский писатель, поэт, просветитель.
 Попугаев, Иван Арсентьевич (1928—2015) — советский партийный и государственный деятель.
 Попугаев, Никита Андреевич (род. 1998) — российский хоккеист.

 Попугаева, Лариса Анатольевна (1923—1977) — советский геолог.